Forbidden Fruit ("frutto proibito" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Forbidden Fruit – film del 1915 diretto da Ivan Abramson
 Il frutto proibito (Forbidden Fruit) – film del 1921 diretto da Cecil B. DeMille
 Forbidden Fruit – film del 2000 diretto da Sue Maluwa-Bruce

Musica 
Forbidden Fruit  – album di Nina Simone del 1961
 Forbidden Fruit  – singolo dei The Blow Monkeys del 1985, dall'album Animal Magic
 Forbidden Fruit  – singolo di Paul van Dyk del 1997
Forbidden Fruit  – album degli Elegy del 2000
Forbidden Fruit  – singolo di J. Cole del 2013

Televisione 
 La stanza proibita (Forbidden Fruit) – episodio della ottava stagione di Will & Grace